Консервативный кейс для Трампа () — книга Филлис Шлэфли, Эда Мартина и Бретта М. Декера о кандидате в президенты США Дональде Трампе, вышедшая 6 сентября 2016 года.

Содержание 
Коллектив авторов разъясняет анти-истеблишментские взгляды политика по вопросам:
 бюрократического регулирования
 образования
 семейных ценностей
 нелегальной иммиграции
 судейской активности
 политической корректности
 социальной безопасности
 армии США
 торговли

Самого политика авторы считают самым консервативным политиком со времён Рональда Рейгана. Авторы отмечают, что его противники из числа республиканцев тем самым нехотя поддержат кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Создание и выход 
Книга вышла вслед за номинацией Дональда Трампа кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США 2016 года и на следующий день после смерти Филлис Шлэфли. Сам политик в качестве дани уважения к великой Филлис Шлэфли призвал в Twitter купить эту книгу.

Сама Шлэфли выступила в поддержку Трампа весной 2016 года, из-за чего его попытались выгнать из созданного ею Орлиного форума.

Книга на одну неделю попадала в списки самых продаваемых книг журнала Publishers Weekly (15 место) и газеты New York Times (16 место).

Отзывы 
Обозреватель журнала «The Atlantic» Эмма Грин обнаружило много общего между Трампом и Шлэфли: тяга к провокативности и троллингу, отношение к иммигрантам и обвинения политиков истэблишмента в бесчестности. По её словам, Филлис Шлэфли может быть мертва, но её Америка жива и здравствует, а Трамп является доказательством того, что политический стиль и консервативные ценности Шлэфли по прежнему резонируют с большой частью американского электората.

Майкл Таубе в своём обзоре для Christian Science Monitor отмечал, труд Шлэфли, Мартина и Декера так и не смог скрыть факт того, что избирательная программа Трампа является амальгамой из левых и правых идей.

Примечания

Ссылки 
 Джоэл Поллак. Is billionaire and Republican frontrunner Donald J. Trump a conservative, or not? Breitbart News, 25.01.2016

Книги Филлис Шлэфли
Книги о президентских выборах в США 2016 года
Дональд Трамп
Книги 2016 года
Книги Regnery Publishing